Königstein im Taunus
Königstein (Opper-Palts)
Königstein (Saksen)
Königstein (Namibië)
Vesting Königstein